Ранчо Трохитас има више значења:

 Ранчо Трохитас (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Трохитас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику